Kaplassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaplassaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kaplassaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar